

Anno 
 230 o 230 a.C.

Codici 
 230 (astronomia)  – Codice che designa l'osservatorio astronomico Mount Wendelstein Observatory nelle Alpi bavaresi in Germania

Matematica 
 230 – numero